Wheaton ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Wheaton (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 David Wheaton (* 1969), US-amerikanischer Tennisspieler
 Frank Wheaton (1876–1965), US-amerikanischer Tennisspieler
 Henry Wheaton (1785–1848), US-amerikanischer Politiker und Schriftsteller
 Horace Wheaton (1803–1882), US-amerikanischer Politiker 
 Laban Wheaton (1754–1846), US-amerikanischer Politiker 
 Wil Wheaton (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler und Schriftsteller
 William Wheaton (1814–1888),  US-amerikanischer Anwalt, Politiker und Baseballpionier

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wheaton (Illinois)
 Wheaton (Kansas)
 Wheaton (Maryland)
 Wheaton (Minnesota)
 Wheaton (Missouri)
 Wheaton (Wisconsin), Town(ship) im Chippewa County
 Wheaton Crest (Maryland)
 Wheaton Forest (Maryland)
 Wheaton Heights (Pennsylvania)
 Wheaton Hills (Maryland)
 Wheaton Springs (Kalifornien)
 Wheaton Woods (Maryland)

Hochschulen in den Vereinigten Staaten:
 Wheaton College (Illinois), in Wheaton, Illinois
 Wheaton College (Massachusetts) in Norton, Massachusetts